Il torneo ha visto vincitore il detentore del titolo, Pete Sampras che ha battuto in finale Andre Agassi con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Patrick Rafter (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Andre Agassi (finale)
 Richard Krajicek (terzo turno)
 Tim Henman (semifinali)
 Mark Philippoussis (quarti di finale)
 Todd Martin (quarti di finale)
 Greg Rusedski (quarto turno)
 Goran Ivanišević (quarto turno)
 Gustavo Kuerten (quarterfinali)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Karol Kučera (quarto turno)
 Tommy Haas (terzo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1999
ATP Tour 1999